Motocross – sport motociclistico
 Motocross – videogioco del 1983 per Intellivision
 Motocross – videogioco del 1989 per home computer
 Motocross – videogioco del 1989 per MS-DOS